kgf est un sigle qui peut désigner :
 kgf (kilogramme-force), une ancienne unité de force, n'appartenant pas au Système international, qui relie les notions de masse et de poids.

KGF est un code qui peut désigner :
 aéroport de Sary-Arka, un aéroport desservant la ville ainsi que la région Karaganda au Kazakhstan, selon le code IATA des aéroports.

Code IATA des aéroports